Ariyalur (district), een district in de Indiase staat Tamil Nadu
Ariyalur (stad), een kleine stad in de Indiase staat Tamil Nadu